Heller (Hellerová) může znamenat:

 příjmení osob
 Ágnes Hellerová (* 1929) – maďarská filosofka
 André Heller (* 1947) – rakouský novinář, zpěvák a herec
 Ferdinand Heller (1824–1912) – český hudební skladatel a sbormistr
Felix Arnošt Heller (1924-1943) - příslušník 311. čs. bombardovací perutě RAF
 Franz Heller (1878–1944) – československý politik a poslanec německé národnosti
 Jan Heller (1925–2008) – český křesťanský teolog a biblista
 Jaroslav Heller (1937-???) - český hokejista
 Jiří Heller – český fotograf
 Josef August Heller (cca 1800–1855) – český skladatel a kritik
 Joseph Heller (1923–1999) – americký spisovatel
 Jom Tov Lipmann Heller (1579–1654) – židovský učenec a vrchní rabín
 Karl Heller (1872–1942) – československý politik německé národnosti a senátor
 Karl Borromaeus Maria Josef Heller (1864–1945) – rakouský entomolog
 Ladislav Heller (1938–1970) - český cyklista
 Michał Heller (* 1936) – polský katolický kněz, teolog, fyzik, astronom a kosmolog
 Otto Heller (1896–1970) – český kameraman
 Saturnin Heller (1840–1884) – český architekt
 Servác Heller (1845–1922) – český novinář a spisovatel

 jiné významy
 Heller – francouzská firma
Z německého slova Heller je odvozeno české slovo haléř.

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení
Maďarská příjmení